Gatka – osada leśna, gajówka położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Ruda Maleniecka.

Przypisy 

Ruda Maleniecka (gmina)